DXM peut désigner :
 dextrométhorphane, lorsqu'il est utilisé comme psychotrope ;
 Dex Media, une société qui symbole le code DXM sur le NASDAQ.